Села:
 Чорноглазівка — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Чорноглазівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Чорноглазівка — Полтавська область, Полтавський район
 Чорноглазівка — Харківська область, Золочівський район